Dabbing steht für:

 Verdampfen von öligem Cannabisextrakt, siehe Cannabis als Rauschmittel
 Dab (Tanzfigur), eine Tanzfigur
 verallgemeinerter Ausdruck für Selbstvertrauen (Selbstsicherheit)

Siehe auch: